«Яро» (, в дословном переводе — «Футбольная ассоциация Яро») — финский футбольный клуб из города Пиетарсаари. Основан в 1965 году. Играет на стадионе «Сэнтралплан», вмещающем 5 000 зрителей. Действующий участник Юккёнена, первого дивизиона чемпионата Финляндии по футболу.

История 
Футбольный клуб «Яро» был основан в 1965 году.

В отличие от ещё одного футбольного клуба из этого же города — «» (игравшем во втором по уровню финском дивизионе на протяжении 16 сезонов), «Яро» провёл в высшем дивизионе чемпионата Финляндии 22 сезона.

Участник Кубка Интертото УЕФА 1996 года.

С 2009 по 2016 годы главным тренером команды был известный советский футболист Алексей Еременко.

В сезоне 2015 «Яро» занял последнее место и спустя 14 лет, проведённых в Вейккауслиге вылетел в Юккёнен.

Достижения 
Кубок Финляндии
  Финалист (2): 1992, 1999

Кубок финской Лиги
  Финалист (1): 1998

Статистика выступлений с 2001 года

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «Яро», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
  Алексей Ерёменко-старший (1991—1994, 1995—1997, 2003—2005)
  Андрей Борисов (1998—2001)
  Роман Ерёменко (2004—2005)
  Денис Тумасян (2004—2005)
  Отто Фредриксон (2004—2005)
  Марко Матроне (2007—2010)
  Папа Ньянг (2009—2012, 2016—2017, 2019)
  Алексей Ерёменко-младший (2010, 2015)
  Максим Васильев (2010—2012)
  Шадон Винчестер (2013, 2014)
  Уолтер Мур (2015—2017, 2019)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на transfermarkt.ru 

Футбольные клубы Финляндии
Пиетарсаари